Criatividade sem Limites é um programa de televisão do Brasil sobre artesanato, co-produzido e apresentado por Iára Capraro aos domingos nos canais TV Aparecida e CNT.

História
O primeiro programa foi ao ar em 2005 pela Rede Mulher e era exibido inicialmente as terças-feiras, no início da tarde. Com a substituição da Rede Mulher pela Record News, em 2007, passou a ser veiculado as 18:00 pela Rede CNT, com novo formato e uma hora de duração. 
Em 2008, a atração passa a ser transmitida também pela TV Aparecida, as 14:00.  

O programa ensina os telespectadores diversas técnicas de artesanato, em especial pintura, decoupage, arte francesa, geralmente em peças de MDF, gesso e vidro.

Vitrine de Idéias
Quadro do programa que apresenta peças elaboradas pelos telespectadores, que enviam fotos pela internet.

Anuário
Todo o final de ano, é lançada a revista "Anuário Criatividade sem Limites", que mostra as melhores técnicas realizadas ao longo do ano, com pequena descrição e fotos.

Ligações Externas
 Página oficial

Programas da TV Aparecida
Programas da Rede CNT
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2005
Programas de televisão em língua portuguesa